La Copa del Rey 1992-1993 fu la 89ª edizione della Coppa di Spagna. Il torneo iniziò il 23 agosto 1992 e si concluse il 26 giugno 1993. La finale si disputò allo stadio Luis Casanova di Valencia dove il Real Madrid conquistò la sua diciassettesima Coppa.

Formula e squadre partecipanti 
In questa edizione presero parte tutte le squadre di Primera División, 17 squadre di Segunda División, 65 squadre di Segunda División B, 101 squadre di Tercera División e due squadre delle categorie regionali che si sfidarono in scontri ad eliminazione diretta. I primi sei club della Primera División dell'anno precedente erano qualificati direttamente per gli ottavi di finale mentre i club di Segunda División e i restanti club di Primera División erano qualificati per il terzo turno. In questa edizione non era presente la regola dei gol fuori casa.

Primo turno 
Le partite furono giocate dal 23 agosto al 10 settembre 1992.

Secondo turno 
Le partite furono giocate dal 17 settembre al 15 ottobre 1992.

Terzo turno 
Le partite furono giocate dal 1º ottobre al 9 dicembre 1992.

Quarto turno 
Le partite furono giocate dal 2 dicembre 1992 al 6 gennaio 1993.

Quinto turno 
Le partite furono giocate dal 13 al 28 gennaio 1993.

Ottavi di finale 
Le partite furono giocate dal 3 al 18 febbraio 1993.

Quarti di finale 
I quarti si disputarono dal 24 marzo al 14 aprile 1993.

Semifinali 
Le semifinali si disputarono dal 9 al 17 giugno 1993.

Finale

Note

Voci correlate 
 Primera División spagnola 1992-1993
 Segunda División spagnola 1992-1993
 Segunda División B spagnola 1992-1993
 Supercoppa di Spagna 1992
 Coppa Iberoamericana

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1992
Calcio nel 1993
1992-1993